Jesús Manzaneque Sánchez (Campo de Criptana, 2 januari 1943) is een voormalig Spaans wielrenner. Tijdens de Ronde van Frankrijk 1976 werd hij positief bevonden bij een dopingtest. Hij werd bestraft met een tijdstraf van 10 minuten in het algemeen klassement en kreeg een voorwaardelijk schorsing van 1 maand.

Belangrijkste overwinningen 
1969
 Eindklassement Ronde van Aragon
 Trofeo Elola

1971
 Eindklassement Ronde van Rioja

1973
 Eindklassement Ronde van Aragon
 Eindklassement Ronde van Rioja
 Eindklassement Ronde van Portugal

1974
 Eindklassement Ronde van Rioja
 Trofeo Elola

1976
 4e etappe Ruta del Sol

Resultaten in voornaamste wedstrijden 
(*) tussen haakjes aantal individuele etappe-overwinningen
|
|}

Manzaneque, Jesus